Hannah Höch (1889–1978), Duits kunstenares
Reuben Hoch (1959), Amerikaanse jazzdrummer, componist en arts
Scott Hoch (1955), Amerikaanse golfprofessional

Duitse achternaam